Пляша () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Буков.
 Пляша () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вледешть.